De Deense voetbalbeker 2005–06 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 52ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 26 juli 2005 en eindigde op 11 mei 2006 met de finale in het Parken Stadion (23.825 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Kim Milton Nielsen. Randers FC won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 1-0 te winnen van Esbjerg fB.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2005/06

Bekervoetbal 2005/06
2006